Домера може да се односи на:

 Домера (Алије), насељено место у Француској, у департману Алије
 Домера (Горња Лоара), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара